Ха́джар ()

 Хаджар — коранический персонаж, соответствует библейской Агарь.
 Хаджар — горная цепь на Аравийском полуострове

См. также 
 Хаджар аль-Асвад — камень яйцевидной формы, вмонтированный в одну из стен Каабы
 Эль-Хаджар-эль-Асвад — город на юго-западе Сирии, расположенный на территории мухафазы Дамаск
 Хаджар-Ким — мегалитический храмовый комплекс на острове Мальта